Константин Косе́нко: Косенко, Константин Андреевич (?—1921) — российский социал-демократ, первый председатель Юзовского городского совета в 1917. 
 Косенко, Константин Николаевич (1952—2013) — советский и украинский ученый-стоматолог.